De Europa Top-12 is een Europees tafeltennistoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Tafeltennisunie (ETTU). Hierin nemen zowel de twaalf sterkste spelers als de twaalf sterkste speelsters van Europa het tegen elkaar op. Er werd voor de tweede maal gespeeld in Düsseldorf, Duitsland op 6 en 7 februari 2010.

Titelhouder bij de mannen was de Duitser Timo Boll en bij de vrouwen de Poolse Li Qian. Boll prolongeerde zijn titel. De Nederlandse Li Jiao veroverde de titel bij de vrouwen.

Uitslagen mannen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Uitslagen vrouwen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Externe links 
  Uitslagen

Tafeltennis in 2010